Asim Ugljen (glumac)
 Asim Ugljen (političar)